Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Konga – kongijski urząd administracji rządowej obsługujący ministra odpowiedzialnego za kształtowanie i prowadzenie polityki zagranicznej Konga.

Obecnym ministrem jest Jean-Claude Gakosso.

Kompetencje 
Minister spraw zagranicznych ratyfikuje umowy i traktaty międzynarodowe.

Lista ministrów spraw zagranicznych Konga

Zobacz też 

 Rząd Konga
 Konstytucja Konga

Przypisy 

Polityka Republiki Konga
Kongo